Адлі () — прізвище арабського походження. Відомі носії:
 Ахмед Адлі — єгипетський шахіст
 Ясін Адлі — французький футболіст алжирського походження